

Поляковська сільська рада — сільське поселення, Давлекановський район, Башкортостан
 Поляковська сільська рада — сільське поселення, Учалинський район, Башкортостан